Bayeman (Arjasa)
 Bayeman (Gondang Wetan)
 Bayeman (Tongas)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing